Nilton Aparecido Bobato (Panorama, 30 de janeiro de 1967) é um professor, escritor, político brasileiro e vocalista da Banda Morthal.

Biografia 
Formado em letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, é professor concursado do estado do Paraná para a disciplina Língua Portuguesa. 

Reside em Foz do Iguaçu desde 1980. No início de sua participação política mais organizada esteve no Partido dos Trabalhadores, mas logo depois foi para o Partido Comunista do Brasil - PCdoB, em que milita desde 1993.

Na literatura, tem contribuições com livros como "Risos da Fronteira", "Prato Feito", "Prosa e Sacada", "Sobremesa", "Prosa de Estrada" e o romance "A Sorte Não Sorriu para César Rondicatto", com publicações diversas também na internet. 

Em 2006 recebeu menção honrosa do Concurso Nacional de Poesias Helena Kolody, com o poema "O Muro e o Corpo". Em 2007 foi o único brasileiro a integrar a antologia latino-americana de poesias "Poetas de Cara al Siglo", com autores de nove países. 

É membro da Academia de Letras de Foz do Iguaçu (antiga Academia de Letras do Extremo-Oeste do Paraná), titular da cadeira 20, tendo sido presidente dessa entidade entre 2003 e 2005.

Nas eleições municipais de 2008, Nilton Bobato foi eleito para ocupar uma cadeira no Legislativo Municipal de Foz do Iguaçu, obtendo 2.185 votos. Nas eleições municipais de 2012, foi reeleito com 2.173 votos.

Nas eleições de 2016 novamente foi candidato a vereador e obteve 3.998 votos, mas em virtude da coligação da qual participou ter tido um desempenho aquém do previsto, não foi eleito. Porém, como as eleições majoritárias da cidade precisaram ser refeitas tendo em vista que o candidato mais votado para prefeito não pode assumir por estar condenado em decorrência de crimes políticos, Nilton Bobato candidatou-se a vice-prefeito tendo como companheiro de chapa concorrendo a prefeito o odontólogo Chico Brasileiro e, numa "eleição suplementar" ocorrida no dia 02 de abril de 2017, os dois foram eleitos e assumiram a prefeitura no dia 1º de maio do ano passado daquele ano..

Em 2018 tentou uma vaga para a Assembleia Legislativa do Paraná, mas não foi eleito e continuou como vice prefeito de Foz do Iguaçu-PR. Assumiu, cumulativamente, a Secretaria Municipal da Saúde, sendo que desde o começo da pandemia do vírus Sars-CoV-2 (que provoca a Covid-19), juntamente com o prefeito Chico Brasileiro, atuou fortemente para estruturar o Hospital Municipal Padre Germano Lauck de forma a aumentar grandemente a quantidade de leitos de UTIs equipados com resporadores artificiais de forma permanente (diferentemente da tendência de se fazer "hospitais de campanha", que são caros e assim que passa uma "onda" da pandemia são desconstruídos, causando grande dispêndio de esforços e dinheiro que se perdem constantemente).

Nas eleições municipais de 2020, tendo em vista contingências políticas locais, Nilton Bobato não concorreu a nenhum cargo. Porém, assim que se formou foi o novo Governo,foi nomeado Secretário Municipal da Administração.

Ligações externas
Página oficial
www.pmfi.pr.gov.br

Naturais de Panorama (São Paulo)
Escritores do Paraná
Membros do Partido Comunista do Brasil
Vereadores de Foz do Iguaçu
Alunos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Membros do Partido dos Trabalhadores
Vice-prefeitos do Paraná
Secretários municipais de Foz do Iguaçu